Ирина Нинелевна Войцеховская (род. 18 января 1954 года в Киеве) — советский и украинский историк, источниковед, архивовед, доктор исторических наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Биография 
В 1977 году окончила исторический факультет Киевского государственного университета им. Т. Г. Шевченко.

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко работает с 1977 года — старший лаборант, преподаватель кафедры архивоведения и специальных исторических дисциплин. В 1994—1999 годах — доцент кафедры архивоведения и источниковедения, в 2001—2015 годах — профессор кафедры архивоведения и специальных отраслей исторической науки, с 2015 года — в должности профессора кафедры истории искусств исторического факультета. Одновременно с 2000 года — ведущий научный сотрудник, с 2006 года — старший научный сотрудник отдела специальных исторических дисциплин Института истории Украины НАН Украины.

Преподаёт нормативный курс «Специальные исторические дисциплины» и спецкурсы «Киевская школа документалистики», «Национальная и государственная символика Украины», «Личные архивные фонды», «Художественная эстетика», «История эстетических учений», «История отечественной и зарубежной художественной критики». Подготовила 12 кандидатов и 2 доктора исторических наук.

Заместитель главного редактора журнала «Память веков», ежегодного альманаха «Исторический календарь», член редколлегии научного ежегодника «Украина дипломатическая», «Украинский богослов», «Историко-географические исследования в Украине» («Гилея»). Учёный секретарь исторического общества Нестора Летописца, член правления международного исторического клуба «Планета». Одна из инициаторов основания издательской серии «Историки Киевского университета: историография персоналий».

Сфера научных интересов: историческое источниковедение, историография и специальные исторические дисциплины.

Кандидатская диссертация «Газеты „Коммунист“ и „Советская Украина“ как источник изучения борьбы трудящихся против немецко-фашистских захватчиков» (1988), докторская диссертация «Историческое источниковедение в творчестве В. С. Иконникова» (2000).

Автор более 300 научных трудов.

Награждена медалью 2000-летия Рождества Христова, за педагогическую деятельность Знаком Министерства образования и науки Украины «София Русова» (2007), грамотами Государственного комитета архивов Украины (2004, 2012), грамотой Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (2014). Получила благодарность Киевского городского головы за многолетний и добросовестный труд (2007).

Труды 
 Історія України в особах XIX—XX ст. К., 1995 (соавтор).
 Академік Володимир Іконников: життєпис та бібліографія. К., 1998.
 Епістолологія. Короткий історичний нарис. К., 1998.
 Володимир Іконников. Джерелознавчі студії. К., 1999.
 Історичне джерелознавство: Підручник. К., 2002 (соавтор).
 Спеціальні історичні дисципліни. К., 2008 (соавтор).
 Профессор В’ячеслав Стрельський. К., 2010 (соавтор).
 Профессор Володимир Замлинський (до 85-річчя від дня народження). К., 2015 (соавтор).

Примечания

Литература 
 Українські архівісти: Біобібліографічний довідник: У 3 вип. — Вип. 3: 1970—1990-ті рр. — К., 2003.
 Жінки — вчені Києва. — К., 2003.
 Казьмирчук Г. Д. Войцехівська Ірина Нінелівна // Історичний факультет Київського університету: минуле й сьогодення (1834—2004 рр.). — К., 2004. — С. 173.
 Українські історики ХХ ст.: Бібліогр. довід. / Серія «Українські історики». — Вип. 3. — К., 2006.
 Професори Київського університету: біографічний довідник. — К., 2014.

Историки СССР
Историки Украины
Выпускники исторического факультета Киевского университета
Преподаватели Киевского университета
Женщины-историки